Мецинген може бити:

 Мецинген (Тибинген) (њем. -{Metzingen}-), град у округу Ројтлинген у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг.
 Мецинген (Штутгарт) (њем. -{Mötzingen}-), општина у округу Беблинген у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг.